Explosão
Explode (álbum)
Explode (canção)

Veja também
The Explosion

Desambiguação